La liste ci-dessous établit un classement des principales villes de la République populaire de Chine par nombre d'habitants :

Classement

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Démographie de la Chine
 Liste alphabétique des villes de Chine
 Villes chinoises par population urbaine

Villes de Chine, Liste par nombre d'habitants
Liste de villes de Chine